Серге́й Кале́дин: Каледин, Сергей Евгеньевич (род. 1949) — русский писатель и публицист.
 Каледин, Сергей Львович (род. 1968) — российский бегун-марафонец.